Níkos Georgéas, né le , est un footballeur grec jouant actuellement pour l'AEK Athènes. Dans son passé, il a aussi joué pour le PAE Kalamata et pour le PAS Giannina.

Biographie 

C'est un défenseur qui peut jouer aussi bien du côté droit que du côté gauche. Ses fans lui accordent beaucoup de respect pour sa passion pour les insignes de l'AEK.

Il s'est montré un total de 159 fois, comprenant les compétitions européennes et les coupes. Le , Georgeas a signé un nouveau contrat d'une durée de deux ans, ce qui lui assure de rester dans le club jusque 2010.

Statistiques détaillées

Palmarès 
  AEK Athènes :
 Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2002 et 2011.

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1976
Footballeur grec
Joueur du PAE Kalamata
Joueur du PAS Giannina
Joueur de l'AEK Athènes
Naissance à Kalamata